Торфболото — поселок в Ульяновском районе Ульяновской области. Входит в состав Тимирязевского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 2 километров по прямой на запад от районного центра поселка Ишеевка к западу от Брехова болота.

Население
Население составляло 11 человек в 2002 году (чуваши 55%, русские 45%), 11 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Ульяновского района (Ульяновская область)